Prekršaj (pravo)
U sportu:
 Prekršaj (nogomet)
 Prekršaj (košarka)